Antifascist Committee of Soviet Women var en statlig riksorganisation för kvinnor i Ryssland, grundad 1941. 

Det var en avdelning av kommunistpartiet. 

Partiets kvinnoavdelning Zhenotdel upplöstes 1930 på grund av den officiella hållningen att jämställdhet hade uppnåtts i Sovjet och föreningen därför inte längre var nödvändig. 1941 grundades istället Antifascist Committee of Soviet Women för att föra vidare framgången med denna jämställdhetsmodell internationellt, och därför grundade föreningen 1945 den internationella Women's International Democratic Federation, som hade avdelningar i andra länder.

Källor

 Нагорная, Оксана Сергеевна. Женщины в структурах советской культурной дипломатии холодной войны: пространства мобилизации и практики соучастия // Новейшая история России : Междисциплинарный научно-политический журнал. — 2020. — Т. 10, № 2. — С. 451-468. — ISSN 2309-7973.
 

1944 i Europa
Organisationer bildade 1941
Organisationer upplösta 1991
Feminism i Ryssland
Kvinnoorganisationer i Ryssland
Ryssland under 1900-talet